Дипенброк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дипенброк, Альфонс (1862—1921) — нидерландский композитор, музыкальный критик, эссеист.
 Дипенброк, Мельхиор Фердинанд Йозеф фон (1798—1853) — немецкий кардинал.